Mederic ist eine Namensversion der folgenden Personen:

 Mederich, alamannischer König des 4. Jahrhunderts n. Chr.
 Medericus, katholischer Heiliger des 7. Jahrhunderts n. Chr.